FARK se rapporte à :

 Les Forces armées royales khmères, l'armée du Cambodge.
 Forcat  e Armatosura të Republikës së Kosovës, "Les Forces Armées de la République de Kosova", groupe armé du Kosovo obéissant à Bujar Bukoshi.
Fark un site internet américain agrégateurs d'actualités.
 Fark, mot turc signifiant  "différence, distance, intervalle,  distinction".